Гело́н:
 Гелон (тиран) — тиран Гелы и Сиракуз.
 Гелон II — тиран Сиракуз, правивший в 240-216 годах до н. э.
 Гелон (город) — город в стране скифского племени гелонов.
 Гелон (сын Геракла) — сын Геракла и полудевы-полузмеи, эпоним гелонов

См. также 
 Гелонг — монах полного посвящения в тибетском буддизме.